Antoine Culioli (1924-2018), linguiste français
 Marie-Dominique Culioli (née en 1956), première épouse de Nicolas Sarkozy, mère de Pierre et Jean Sarkozy
 Pierre Culioli (1912-1994), résistant français

Liens

Liens externes
 

Homonymie de patronyme